

Patronyme 
 Midge Ure (né en 1953), guitariste de rock, chanteur et compositeur écossais
 Mary Ure (1933-1975), actrice écossaise de théâtre et de cinéma
 Ian Ure (né en 1939), footballeur écossais
 Gudrun Ure (née en 1926), actrice écossaise née à Campsie
 Ernesto Ure (né en 1959), ancien joueur de rugby argentin
 Louise Ure (née en 1952), femme de lettres américaine, auteure de roman policier

Toponyme 
 L'Ure est une rivière française, affluent de l'Orne.
 La Ure est une rivière anglaise, affluent de l'Ouse.
 Ure est une localité du comté de Nordland, en Norvège.

Animal 
 Ure est un nom ancien de aurochs

Sigle de trois lettres 
Voir URE

Homonymie de patronyme
Homonymie d'hydronyme